Die 4. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  4. Garde-Division (Deutsches Kaiserreich)
  4. Division (Deutsches Kaiserreich)
  4. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  4. Ersatz-Division (Deutsches Kaiserreich)
  40. Division (4. Königlich Sächsische)
  242. Division (4. Königlich Württembergische)
  4. Königlich Bayerische Division
  4. Division (Reichswehr)
  4. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  4. Gebirgs-Division (Wehrmacht)
  4. Luftwaffen-Felddivision
  4. Grenadier-Division der Bundeswehr, siehe 4. Panzergrenadierdivision (Bundeswehr)
  4. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  4. Infanterietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  4. Division des österreichischen Bundesheers, siehe Bundesheer (1. Republik)#4. Division
  4th Division (Neuseeland)
  4th Infantry Division (Vereinigte Staaten), eine Division der US Army
  4th Marine Division, eine Division des US Marine Corps
  4th Infantry Division (Vereinigtes Königreich), eine 1809 erstmals aufgestellte Division der British Army
  4th (Quetta) Division, eine indische Division Britisch-Indiens, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg kämpfte
  4th Infantry Division (Indien), eine indische Division, die aus der 4th (Quetta) Division hervorging und bis heute existiert
  4. motorisierte Schützendivision der Nationalen Volksarmee der DDR
  4. Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
  4. Division (Japan) der japanischen Bodenselbstverteidigungsstreitkräfte
  4ª Divisione fanteria “Livorno”, Verband des Königlich Italienischen Heeres im Zweiten Weltkrieg
  4ª Divisione alpina “Cuneense”, italienische Gebirgsdivision (siehe Alpini#Zwischenkriegszeit)
  4. Division (Irak), 1941 im Königreich Irak aufgestellt, 2003 in der Irakischen Republik aufgelöst und 2004 neuaufgestellt.
  4. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Fallschirmjäger- und Luftlande-Verbände 
  4. Fallschirmjäger-Division (Wehrmacht)

Kavallerie-Verbände 
  4. Kavallerie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  4. Kavallerie-Division (Wehrmacht)
  4. Kavallerietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  4. Kavalleriedivision (Sowjetunion) der 1. Roten Reiterarmee

Gepanzerte Verbände

Fliegende Verbände 
  4. Flieger-Division (Wehrmacht)
  4. Jagddivision
  4. Flieger-Schul-Division (Wehrmacht)
  4. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres

Sonstige Verbände 
  4. Flak-Division (Wehrmacht)
  Kommando Luftbewegliche Kräfte/4. Division der Bundeswehr
  4. Flak-Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Mechanisierte Division 4

Siehe auch:
 4th Division

Liste militärischer Divisionen nach Nummern